María Teresa de Austria-Este (Milán, 1 de noviembre de 1773-Ginebra, 29 de marzo de 1832) fue una archiduquesa austríaca y princesa de Módena por nacimiento. Más tarde fue reina de Cerdeña como consorte del rey Víctor Manuel I.

Familia 

Era la hija primogénita del archiduque Fernando Carlos de Austria, gobernador de Milán (hijo de los emperadores María Teresa I y Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico), y de María Beatriz de Este, hija y heredera del duque Hércules III de Este y de María Teresa Cybo-Malaspina. Fue nombrada en honor a su abuela paterna.

Matrimonio  

María Teresa se casó por poderes a la edad de 15 años en Milán el 29 de junio de 1788, con Víctor Manuel, duque de Aosta, de 29 años de edad, el futuro rey Víctor Manuel I. La ceremonia en persona tuvo lugar en Novara el 25 de abril de 1789, tras lo cual hizo su entrada solemne en Turín al día siguiente.

Como novia elegida, demostró que poseía una serie de requisitos: de hecho se había recopilado información sobre belleza, complexión, formas, salud, estado de los dientes, carácter, cultura, religiosidad, modales, estilo de vida de princesa. Importante fue la noticia de que ya había contraído viruela o al menos había sido vacunada. Por todas estas razones, fue preferida a una princesa francesa. 

Su matrimonio fue feliz. Ella era una buena amiga de su cuñada, Clotilde de Francia, esposa de Carlos Manuel, príncipe de Piamonte. También fue muy unida a la duquesa de Chablais, María Ana Carlota de Saboya. En el momento de su matrimonio, su esposo era duque de Aosta, como tal, fue nombrada como Su Alteza Real la duquesa de Aosta hasta que ella se convirtió en reina. La pareja tuvo 6 hijas y un hijo, que murió joven. Tras la invasión a Saboya por Napoleón en 1798, se fue con su familia en primer lugar a la Toscana y luego a Cerdeña.

Reina 
Después de la abdicación de Carlos Manuel IV de Cerdeña en 1802, María Teresa se convirtió en reina consorte, pero tuvo que esperar en la isla de Cerdeña, para el final de la guerra en 1814, volver a la capital, Turín. Noticias sobre la vida diaria de María Teresa en los años 1811, 1812 y 1813, durante los cuales se había trasladado a Cagliari con sus primeras 3 hijas y había dado a luz a María Cristina, se puede encontrar en el diario inédito de su hermano y cuñado, Francisco IV de Módena.

María Teresa fue inicialmente recibida con entusiasmo en Turín, pero pronto despertó gran descontento entre el público. La acusaron de querer debilitar y abolir tanto como fuera posible las reformas iniciadas durante la ocupación francesa, y además, se dijo que trató a todos los que colaboraron con los franceses con desprecio. Su conducta ha sido sugerida como una de las razones detrás del descontento que llevó a las rebeliones de 1821, que llevaron a la abdicación de su consorte. Los insurgentes proclamaron la adopción de una nueva Constitución, inspirada en la española. Incluso durante estos levantamientos, la reina hizo valer su consejo. Tras el estallido de una revolución liberal en 1821, su marido Víctor Manuel abdicó en favor de su hermano, Carlos Félix. Durante los disturbios, ella se declaró dispuesta a asumir la regencia si era necesario. Sin embargo, ella siguió a su esposo cuando abdicó, a Niza. Posteriormente la pareja vivió en el Castillo de Moncalieri. Víctor Manuel murió el 10 de enero de 1824, a la edad de 65 años.

Viudez y muerte 
María Teresa sobrevivió a su marido por ocho años. Se mudó a Génova, donde compró el Palacio Doria-Tursi. Debido a su relación familiar con los Habsburgo, fue acusada injustamente de haber intentado convencer a su cuñado, Carlos Félix, que no tenía hijos, de designar a Francisco IV de Módena (marido de su hija mayor, María Beatriz), como heredero del trono. En cualquier caso, el rey finalmente nombró a Carlos Alberto, príncipe de Carignano, para sucederlo. 

Debido a la hostilidad hacia ella, no se le permitió regresar a Turín hasta 1831, con motivo del matrimonio de su hija, María Ana, con el futuro emperador Fernando I. Al año siguiente murió inesperadamente y fue enterrada junto a su marido en la Basílica de Superga.

Descendencia 
María Teresa y Víctor Manuel tuvieron 7 hijos:

 María Beatriz Victoria Josefina (6 de diciembre de 1792-15 de septiembre de 1840), casada con su tío, Francisco IV de Módena; tuvo descendencia.
 María Adelaida Clotilde Javiera Borbonia (1 de octubre de 1794-9 de marzo de 1802), murió en la infancia.
 Carlos Manuel (3 de septiembre de 1796-9 de agosto de 1799), murió en la infancia.
 Una hija (noviembre de 1800-10 de enero de 1801), murió en la infancia.
 María Teresa Fernanda Felicitas Gaetana Pía (19 de septiembre de 1803-16 de julio de 1879), casada con el duque Carlos II de Parma; tuvo descendencia.
 María Ana Ricarda Carlota Margarita Pía (19 de septiembre de 1803-4 de mayo de 1884), gemela de la anterior. Casada con el emperador Fernando I de Austria; sin descendencia.
 María Cristina Carlota Josefina Gaetana Elisa (14 de noviembre de 1812-21 de enero de 1836), casada con el rey Fernando II de las Dos Sicilias; tuvo descendencia. Declarada beata.

Distinciones honoríficas 
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 1825:  Rosa de Oro de la Cristiandad ().

Antepasados

Bibliografía 
 Festorazzi, Roberto.  La reina triste: las cartas secretas de amor de María Teresa de Saboya. Milán: Murcia, 2002. ISBN 88-425-3060-3.
 Brigitte Hamann: Los Austrias. Un diccionario biográfico. Babicky, Viena 1988, p 345F.

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria
Reinas consortes de Cerdeña con los Saboya
Nobles de Austria del siglo XIX
Nobles italianas del siglo XIX
Condecorados con la Rosa de Oro
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Sepultados en la Basílica de Superga
Casa de Austria-Este
Princesas de Módena
Nacidos en Milán
Fallecidos en Ginebra